Reverso (zekeringsapparaat),  een gereedschap voor de klimsport
 Reverso (taalhulpmiddelen), een online vertaaldienst

Wikipedia:Doorverwijspagina